The Incident steht für:

 The Incident, Originaltitel von Incident … und sie kannten kein Erbarmen, US-amerikanischer Spielfilm von Larry Peerce aus dem Jahr 1967
 The Incident, Originaltitel von Anwalt des Feindes, US-amerikanischer Spielfilm von Joseph Sargent aus dem Jahr 1990
 The Incident (2011), US-amerikanischer Spielfilm von Alexandre Courtès aus dem Jahr 2011
 The Incident (Album), Album von Porcupine Tree aus dem Jahr 2009
 The Incident (Computerspiel), Plattformspiel aus dem Jahr 2010